Die deutsche Softball-Bundesliga 2019 war die 21. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 14. April und dauerte bis zum 25. August. Anschließend wurde in den Play-offs der Deutsche Meister ermittelt. Als Titelverteidiger gingen die Wesseling Vermins in die Saison. Durch den Rückzug der Augsburg Dirty Slugs, der Stuttgart Reds und der Haar Disciples bei gleichzeitigem Aufstieg der Tübingen Hawks verringerte sich die Zahl der Mannschaften auf 9.

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei im Norden zwei Runden und im Süden drei Runden gespielt wurden. Jede Mannschaft trat gegen jede andere Mannschaft mindestens einmal zu Hause und auswärts an. Zusätzlich gab es eine Einfachrunde, bei denen die Mannschaften einer Gruppe gegen die Teams aus der anderen Gruppe antreten. An jedem Spieltag wurden zwei Spiele als Doubleheader ausgetragen. Somit hatten Mannschaften in der Division Nord 24 Saisonspiele, die in der Division Süd 28.

Play-offs 
In den Play-offs traten im Viertelfinale die Erstplatzierten aus einer Division gegen die Viertplatzierten sowie die Zweitplatzierten gegen die Drittplatzierten der anderen Division im Best-of-Three-Modus an. Die Gewinner trafen im Halbfinale im Best-of-Five-Modus aufeinandern und ermittelten die Teilnehmer des Finales, das ebenfalls als Best-of-Five ausgespielt wurde.

Deutschland-Pokal 
Parallel zu den Play-offs wurde der Deutschland-Pokal ausgespielt. Er diente dazu, den zweiten Europapokalteilnehmer neben dem Meister zu ermitteln. Die Runden wurden bis auf das Finalspiel in Best-of-Three-Serien ausgetragen. In der ersten Runde spielten der Fünftplatzierte der Gruppe Nord und drei aufstiegsberechtigten Landesligisten aus. In der zweiten Runde traten die Verlierer des Viertelfinales der Play-offs gegeneinander an. In der dritten Runde trafen die Gewinner der zweiten Runde auf die Gewinner der ersten Runde. Die Gewinner der dritten Runde spielten in der vierten Runde gegen die Verlierer der Halbfinale der Play-offs. Die Gewinner dieser Runde ermittelten in der fünften Runde den Finalgegner des Verlierers des Play-off-Finales.

Teilnehmer 

Folgende 9 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2019 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison 
Zeitraum: 14. April – 25. August 2019

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-offs 
Zeitraum: 31. August – 29. September 2019

Deutschland-Pokal
Zeitraum: 7. September – 5. Oktober 2019

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2019
Sportsaison 2019
Sportveranstaltung in Deutschland